La Pervyj divizion 2003 fu la dodicesima edizione della seconda serie del campionato russo di calcio. Vide la vittoria finale dell', che venne promosso in Prem'er-Liga assieme al .

Stagione

Novità 
Dalla Pervyj divizion 2002 vennero promossi in Prem'er-Liga il  e il , mentre vennero retrocessi in Vtoroj divizion lo  e il . Dalla Prem'er-Liga vennero retrocessi l' e il , mentre dalla Vtoroj divizion vennero promossi il , il , il , lo , l' e il Metallurg-ZAPSIB, vincitori dei sei gironi.

Prima dell'inizio del campionato il Metallurg-ZAPSIB ha cambiato denominazione in , l'Uralmaš in , lo Svetotechnika in .

Formula 
Il numero di squadre partecipanti salì da 18 a 22, che si sono affrontate in un girone all'italiana con partite di andata e ritorno per un totale di 42 giornate: venivano assegnati tre punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta. Le prime due classificate venivano promosse direttamente in Prem'er-Liga, mentre le ultime cinque classificate venivano retrocesse direttamente in Vtoroj divizion.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Prem'er-Liga 2004.
      Ammessa alla Coppa UEFA 2003-2004.
      Retrocessa in Vtoroj divizion 2004.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

La Dinamo San Pietroburgo non si è successivamente iscritta alla Pervyj divizion perché si è sciolta a fine stagione.

Risultati

Statistiche

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 Prem'er-Liga 2003
 Kubok Rossii 2003-2004
 Vtoroj divizion 2003

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 2003
2003